

Тупрунка — річка в Кіровській області, права притока Ками
 Тупрунка — селище, Верхньокамський район, Кіровська область